Dekon G (auch Dekon-G) steht für:

 Dekontamination von Geräten, siehe Dekontamination #Arten der Dekontamination
 Dekontaminationslastkraftwagen Geräte